Vuyst peut faire référence à :

Personnalités 
 Alain De Vuyst (1960-), cycliste belge
 Frank De Vuyst (1968-), chef d'orchestre belge, saxophoniste et musicologue
 Gaspard de Vuyst (1923-), peintre belge
 Katelijne De Vuyst (1958-), traductrice belge
 Lucas De Vuyst (1951-), peintre belge
 Petrus Vuyst (1691-1732), politicien néerlandais
 Prosper De Vuyst (1910-1945), peintre belge
 Sofie De Vuyst (1987-), une cycliste belge

Autres 
 Vuyst, peinture par Gaspard de Vuyst
 Vuyst, brasserie à Belgique

Références